In 2020 werd het 62ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 25 januari tot 29 augustus. Door de coronacrisis in Brazilië werden de meeste competities in Brazilië stilgelegd na de speeldag van 15 maart. In het Federaal District werd er nog tot 18 maart gevoetbald, zij het achter gesloten deuren waarna ook hier de competitie stilgelegd werd. Er moest nog slechts één wedstrijd, tussen Gama en Real gespeeld worden voor de eerste fase en deze werd op 8 augustus gespeeld en daarop volgde ook meteen de tweede fase. Gama werd kampioen.

Paracatu FC verhuisde terug naar de stad Unaí en nam weer de oude naam aan.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de eerste fase door, behalve in de finale, dan worden strafschoppen genomen. 

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil